Kapteina ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Kapteina (1903–1945), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Wilfried Kapteina (* 1930), deutscher Fußballspieler